Os municípios de Sergipe são as subdivisões oficiais do estado brasileiro de Sergipe, localizado na Região Nordeste do país. Sergipe é o menor estado brasileiro em extensão territorial, com extensão comparável a países como Israel e Eslovênia. O município com a maior área é Poço Redondo. O menor é General Maynard, com apenas 18,1 km².

Municípios

Ver também
Municípios de Sergipe por população
Municípios de Sergipe por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Lista de municípios de Sergipe por área
Lista de municípios de Sergipe por área urbana